Ryner est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, curatrice et écrivaine canadienne
Han Ryner (1861-1938), philosophe et anarchiste français

Voir aussi

Homonymie de patronyme